Аматепек има више значења:

 Аматепек (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматепек (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Аматепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Аматепек (Аматепек, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аматепек (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматепек (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматепек (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику